YYY puede referirse a:
 Yeah Yeah Yeahs, un grupo indie rock estadounidense.
 Aeropuerto de Mont-Joli (Canadá), en su código IATA.

Siglas